Шерм-ед-Дамаї́р — бухта, розташована в східній частині затоки Акаба Червоного моря. Розташована в межах Саудівської Аравії.

Затоки Червоного моря
Затоки Саудівської Аравії